Cap-Haïtien kan syfta på

Haiti 

 Okap (kommun), Nord, 
 Cap-Haïtien, stad, Nord, 
 Okap (arrondissement), Nord,